En chimie organique, le méthylène est un groupe fonctionnel divalent qui peut correspondre à :
 un groupement —CH—, appelé pont méthylène ou groupe méthanediyle ;
 un groupement =CH, appelé groupe méthylène ou groupe méthylidène ;
 au méthylène, l'espèce radicalaire |CH, le plus simple des carbènes.

Voir aussi 
 Méthyle
 Méthine
 Méthane
 Bleu de méthylène

Groupe fonctionnel